Shipton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Shipton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Shipton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Shipton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)